Jasmin rose est un nom vernaculaire de plante qui correspond à différentes espèces ou hybrides de jasmins (genre Jasminum) dont les fleurs se teintent plus ou moins de rose :   

 Jasminum beesianum
 Jasminum polyanthum
 Jasminum x stephanense

Galerie 

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu